Areios (Arius) ist der Name folgender Personen:
 Areios (Mythologie), Sohn des Königs Bias von Argos
 Areios (König von Teuthrania), König der griechischen Mythologie
 Areios Didymos, Doxograph aus Alexandria
 Areios von Tarsos, auch Lekanios Areios (1. Jh.), griechischer Arzt
 Areios (Philosoph), Stoiker aus Alexandria und Freund des Augustus
 Arius, Presbyter aus Alexandria und Begründer des Arianismus

Siehe auch:
 Areus
 Arrius
 Arius (Begriffsklärung)